— японская манга, автором которой является Тахико Кимура. Впервые выпускалась издательством Square Enix в ежемесячном журнале Monthly Gangan Wing (2002—2009) и Monthly Gangan Joker (2009—2010).

На основе сюжета манги студией Gonzo был выпущен аниме-сериал, который транслировался по телеканалу TV Tokyo с 1 апреля по 30 сентября 2007 года. В 2008 и 2009 году были также выпущены две OVA серии. Сериал был лицензирован и переведён на английский язык компанией Funimation Entertainment под названием My Bride is a Mermaid!, а также транслировался на английском языке на территории Сингапура компанией Odex под названием Seto No Hana Yome.

17 серия аниме не транслировалась по японскому телеканалу AT-X в связи с возможностью нарушения авторских прав: в этой серии появляется персонаж из другого произведения.

Сюжет 
Главный герой и ученик старшей школы Нагасуми Митисио приезжает вместе со своей семьёй к бабушке на летние каникулы. Всё идёт хорошо до тех пор, пока он чуть не утонул; его спасает очаровательная русалка. Однако морским жителям строго запрещено раскрывать себя на людях — это карается смертью; единственный выход, чтобы остаться в живых — либо убить свидетеля, либо остаться жить вместе с ним. И русалка Сан-тян решила выйти замуж за Нагасуми. Ему же приходится выбирать между новой супругой или смертью. Семья Сан — клан морской мафии — категорически против брака между человеком и русалкой, и поначалу они всеми способами пытаются убить Нагасуми. Молодому человеку остаётся терпеть и не сдаваться.

Список персонажей 
 — Главный герой истории. Простой японский парень, которого спасла русалка от смерти. Но так как он её увидел, то был вынужден согласится стать её мужем. Его страшно ненавидит отец Сан и при любой возможности пытается убить. Очень мягкотелый и никогда не бьёт женщин, даже когда те издеваются над ним, так он играет роль своеобразного козла отпущения на фоне того, что помимо этого на него охотятся члены клана якудз Сэто. Часто Нагасуми попадает не по воле в дурацкие ситуации, за что многие полагают, что он развратник и изменяет Сан. У него есть устойчивость на действие голоса русалок. Влюбился в Масу с первого взгляда (как и его Мать), но долгое время отрицал чувства к нему, так как это обозначало бы гомосексуализм.
Сэйю: Такахиро Мидзусима

 — Главная героиня истории, она русалка из морского клана якудз. Спасла Нагасуми, несмотря на то, что морские жители не должны выдавать свою сущность, поступила так потому, что по её словам, если бы она позволила утонуть человеку, то «опозорила бы честь всех русалок залива», эту фразу она будет повторять много раз в дальнейшем. Очень добрая и легкомысленная, так она в упор не замечает, что её друзья пытаются убить Нагасуми или ранить его, также когда парень попадает в глупые ситуации. Несмотря на это, она придерживается принципов Ямато-надэсико и готова быть верной женой закрывать глаза на все проделки мужа или даже его супружескую измену (во всех случаях он просто попадает в неловкую ситуацию). Очень красиво поёт, предполагается, что у неё самый красивый в мире голос, также Сан использует голос как ударную волну и может манипулировать сознанием людей. Позже выясняется, что Сан отлично владеет катаной.
Сэйю: Харуко Момой

 — Отец Сан и глава якудз Сэто. Очень вспыльчивый и сразу возненавидел Нагасуми, попытавшись убить его. В частности из-за того, что его любимая дочь вынуждена теперь жить с парнем. Очень любит Сан и при её присутствии сразу становится «милым». Позже, чтобы наблюдать за дочерью, решил стать классным руководителем класса Нагасуми. Единственная, кого он боится — его супруга и мать Сан, которая часто бьёт его, чтобы тот успокоился или перестал себя «плохо вести».
Сэйю: Кэнта Миякэ

 — Мать Сан. Она питает симпатию к Нагасуми и не против совместной жизни его и Сан. Отправляется работать медсестрой в школу, где учится Нагасуми. Часто даёт ему полезные советы. Когда Годзабуро выходит из себя и начинает мучить Нагасуми, она бьёт мужа, говоря что «он уже давно не ребёнок».
Сэйю: Макико Набэй

 — Член клана Сэто. Он похож на афроамериканца и носит всегда очки. Когда он начал делать искусственное дыхание Нагасуми, то отнял у него первый поцелуй. Нагасуми же влюбился в него с первого взгляда и забывал обо всём, когда видел его. Очень спокойный и тихий. Иногда даёт советы Нагасуми. Позже выясняется, что он пропавший брат Акэно Сирануи.
Сэйю: Кацуки Мурасэ

 — Член клана Сэто. Он человек-акула. На суше принимает облик светловолосого мужчины. Может также трансформировать свою голову. Сначала Годзабуро поручил ему съесть Нагасуми, что он пытался сделать несколько раз. В школе стал учителем по спорту. Его любимый вопрос: «Можно мне его съесть?», который он задаёт в присутствии неприятеля.
Сэйю: Такэхито Коясу

 — Девушка — лилипут, которая ходит всегда со спиральной ракушкой, используя её в качестве оружия. При присутствии Сан или посторонних, очень милая и обаятельная, однако на самом деле очень жестокая и склонна к садизму. Годзабуро поручает ей убить Нагасуми, и та поначалу всеми способами пытается сделать ему больно или рассорить его с Сан в присутствии других, создаёт ситуации, чтобы поставить парня в дурное положение и называет его «тюленьей вошью». Позже перестаёт преследовать его, но продолжает порой унижать его.
Сэйю: Нацуко Куватани

 — Подруга детства Сан. Она использовала свой голос русалки, чтобы стать айдору. Страдает нарциссизмом и ненавидит Сан за то, что у той голос более красивый. На людях, как правило, очень милая и безобидная девушка но на самом деле очень жестокая и высокомерная. Так под дождём он нечаянно превратилась в русалку и её увидел Нагасуми, она намеревалась убить его, но, узнав, что он уже знает о русалках и даже живёт с Сан, решает жить в доме Нагасуми и объявляет его своим рабом, избивая и унижая при этом. Когда он переводится в школу, где учатся Сан и Нагасуми, создаёт свой лагерь фанатов, чтобы сломить Сан. После того, как проигрывает ей во время музыкальной битвы, признаёт первенство за Сан и отменяет статус раба Митисио, но после этого продолжает называть его так и унижать. Саму же причину, по которой Луна хочет остаться жить у Нагасуми, она объяснила тем, что ей хочется быть рядом с мамой Нагасуми, которая очень похожа на её маму, которая в детстве покинула Луну. Также Луна влюблена в Нагасуми, но не желает признать это себе.
Сэйю: Сакура Ногава

 — Он иностранец, вероятно родом из США. Является пародией на T-800 из фильма Терминатор. У него массивное крупное тело, белые волосы и лицо, напоминающее внешность Шварценеггера. Носит обтягивающий чёрный костюм и чёрные очки. Ходит медленно, как робот, на его лице никогда нету признаков эмоции. Говорит с американским акцентом. К Нагасуми обращается — Хьюман (англ. человек). Когда уходит, то говорит «Ай вилл би бэк» (I'll be back). По манере поведения похож на T-800, медленно, плавно перемещается. Во время первой встречи устраивает своеобразную встречу с Нагасуми, устроив погоню за ним и пытаясь попасть в него через снайперскую винтовку, что также является пародией на первый фильм терминатора. Видит также как и T-800 красным фоном, и принимает команды оставить/ликвидировать. Очень любит Луну, она же единственная, кто может побить отца, и тот ничего взамен не сделает. Позже появлялся в костюме школьницы.
Сэйю: Тэссё Гэнда

 — Она дочь местного шефа полиции, помешана на порядке и справедливости. Она мечтает стать ещё лучшим шефом, чем её отец. Ненавидит преступность, в том числе и якудз, из-за этого Сан её боится. Она первая заподозрила, что Сан — русалка и пыталась пролить на неё воду, чтобы та превратилась, но всякий раз её спасал Нагасуми. Она член комитета, который отвечает за благополучие и безопасность школы. Когда школы делятся на 2 лагеря, фанатов Сан и Луны, она образует третий лагерь, лагерь ненавистников мужчин, состоящий полностью из девушек. Нагасуми боится её.
Сэйю: Рика Моринага

 — Друг и одноклассник Нагасуми. Поведением и внешностью похож на обезьяну. Его короткое имя — Сару — переводится буквально как мартышка. Очень весёлый и позитивный. Питает слабость с красивым девушкам. Иногда появляется в костюме старика-пророка под именем Ару Роси, что является пародией на Мастера Роси из аниме-сериала Dragon Ball. Позже становится лучшим другом и слугой Кая Микавы.
Сэйю: Масахито Ябэ

 — Лучшая подруга Мавари. Она староста класса, ходит в толстых очках и очень закомплексованная. Влюблена в Нагасуми и тайно писала ему любовные записки. У Иинтё есть альтер эго смелая и буйная «Последняя амазонка», которая любит Сан, она может сражаться.
Сэйю: Норико Рикимару

 — Самый богатый человек в Японии, его семья владеет крупнейшей в Японии корпорацией Микава. Он принадлежит к морской расе, при контакте с водой превращается в косатку. Является официальным женихом Сан. Путешествует на подводных кораблях в подземных течениях, созданных корпорацией Микава. Страдает агорафобией, оказавшись на улице, впадает в истерику, теряя способность стоять на ногах, крича «Свет падает, свет!!». Поэтому ходит всегда в скафандре. Позже становится другом Нагасуми.
Сэйю: Дайсукэ Оно

 — Русалка-экзаменатор, которая проверяет, могут ли морские жители жить на земле. Для этого просто не надо ни коем случае выдавать себя. Акэно ходит и наблюдает, как с этим справляются русалки. Если кто-то намекнёт на то, что он связан с морем, то он проваливает экзамен и теряет право жить на суше. Так, например, практически сразу провалился Кай Микава, сказав при всех «Ты позоришь честь жителей моря». Акэно очень строгая и придерживается моральных принципов. Хорошо владеет мечом. Она опытная русалка и может контролировать своё превращение даже при контакте с водой.
Сэйю: Эри Китамура

Манга 
Манга выпускалась издательством Square Enix в ежемесячном журнале  Monthly Gangan Wing (2002-2009) и Monthly Gangan Joker (2009-2010). Всего собрано 16 томов:

Список серий аниме 

OVA

Музыка 
Сериал
 Открытие Romantic Summer исполняли: Харуко Момои, Сакура Ногава
 Концовка  исполняла: Асука Хинои
 Концовка Dan Dan Dan исполняла: Харуко Момои
OVA
 Открытие 
 Открытие 
 Концовка 
 Концовка

Примечания

Ссылки 
 Обзор сериала от Карла Кимлингера на сайте animenewsnetwork 
 Официальный сайт манги 
 Официальный сайт аниме 
 My Bride is a Mermaid на сайте TV Tokyo 
 My Bride is a Mermaid на сайте Gonzo 
 My Bride is a Mermaid на сайте Avex Group 
 

Аниме о русалках
Аниме и манга о мафии
Anime International Company